Чемпіонат Угорщини з футболу 1906-07 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1906-07
Угорщина
Угорщина
1906 в угорському спорті
1907 в угорському спорті